Alilgvalakol se može odnositi na:

 4-Alilgvalakol (eugenol)
 5-Alilgvalakol (havibetol)